Sierra Madre kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Sierra Madre de Chiapas, 
 Sierra Madre Occidental, 
 Sierra Madre Oriental, bergskedja

USA 

 Sierra Madre, Kalifornien, ort, Los Angeles County, 
 Sierra Madre (bergskedja i USA, Wyoming), Carbon County, 

Robotskapade USAförgreningar